Corethrostroma är ett släkte av svampar. Corethrostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corethrostroma